Суперкубок Кіпру з футболу 2005 — 37-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 серпня 2005 року між чемпіоном Кіпру клубом Анортосіс та володарем кубка Кіпру клубом Омонія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Кіпру на rsssf 

2005
Кіпр
2005 на Кіпрі